Albert Beermann ist der Name folgender Personen:
* Albert Beermann (Politiker) (1892–1957), deutscher Politiker
 Albert Beermann (Richter) (1933–2020), deutscher Richter, Vizepräsident des Bundesfinanzhofes

Siehe auch:
 Albert Biermann (1903–1994), deutscher Kommunalpolitiker